Duus ist der Familienname folgender Personen:

 Bodil Duus (1915–?), dänische Badmintonspielerin
 Jesper Duus (* 1967), dänischer Eishockeyspieler und -trainer
 Joernhinrich Duus (* 1942), deutscher Unternehmer
 Peter Duus (1908–1994), Neurologe und Psychiater
 Peter Duus (Historiker) (1933–2022), US-amerikanischer Historiker und Japanologe

Siehe auch:
 Dus